Ралука Олару і Валерія Соловйова були чинними чемпіонками, але Соловйова вирішила того року не брати участі. Олару грала в парі з Шахар Пеєр, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Міхаелла Крайчек і Кароліна Плішкова з рахунком 6–0, 4–6, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Nurnberger Versicherungscup, парний розряд
2014
2014 у німецькому спорті